Апатоу () — еврейская фамилия.
 Апатоу, Айрис (род. 2002) — американская актриса.
 Апатоу, Джадд (род. 1967) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и бывший стенд-ап комик.
 Апатоу, Мод (род. 1998) — американская актриса.

Также 
 Апатов